Гок Меканг Мухамеду Хабиб (; 23 апреля 1982 года, Бафиа, Камерун) — камерунский футболист, защитник.

Карьера 
Начинал свою карьеру Гок Хабиб в различных командах, представлявшие крупнейший город Камеруна Дуалу. В 2005 году защитник перебрался в Молдавию. Там он в течение нескольких лет играл в «Нистру» и «Дачии».

В 2010 году камерунец подписал контракт с клубом казахстанской Премьер-Лиги «Акжайык». После вылета команды из элиты Хабиб продолжил выступать за неё. В 2013 году футболист пробовал свои силы в таджикском «Хайр Вахдат». Последними клубами в карьере камерунца были украинские любительские коллективы.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Молдавии (2): 2006/07, 2007/08
 Финалист Кубка Молдавии (4): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки ФК «Нистру» Отачь
Игроки ФК «Дачия» Кишинёв
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Хайр»